Łajka – pies wysłany na orbitę okołoziemską
 łajka – typ psa
 rasy psów:
 łajka jakucka
 łajka karelo-fińska
 łajka rosyjsko-europejska
 łajka wschodniosyberyjska
 łajka zachodniosyberyjska